

Geografia 
 Teano – comune italiano della provincia di Caserta

Storia 
 Teano Apulo (o Teano Appulo) – antica città dell'Apulia
 Teano Sidicino – antica città della Campania

Mitologia greca 
 Teano – figlia di Cisseo (o di Dimante) e sorella di Ecuba
 Teano – figlia di Danao e di Polisso
 Teano – moglie di Metaponto, re di Icaria e madre adottiva di Beoto ed Eolo

Altro 
 Teano – figura sapienziale (matematica e filosofa) della cerchia di Pitagora
 Teano – stazione della Linea C della metropolitana di Roma